

Persone 
 Frank Welker – doppiatore statunitense
 Kristen Welker – giornalista e conduttrice televisiva statunitense
 Wes Welker – ex giocatore e allenatore di football americano statunitense

Altro 
 Welker Lorbeer – film muto del 1916 diretto da Walter Schmidthässler